Mieczysław Morański (ur. 1960) – polski aktor
 Andrzej Morański (1948-1997) – szopkarz krakowski